Raševo est un toponyme qui peut désigner :
Raševo, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Milići et dans la République serbe de Bosnie ;
Raševo, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Šekovići et dans la République serbe de Bosnie.